Карата́унас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 5 км². Население — 195 человек (на 2010 год). Расстояние — 59 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Carataunas

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады